Cabe peut désigner :
 une langue parlée au Bénin ;
 une rivière espagnole.

Voir aussi 
 Aérodrome de Pondok Cabe Indonésie,
 Robert Cabé, homme politique français.